Bath (Nederland), een dorp in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal
Bath (Saint Kitts en Nevis), een dorp in Saint Kitts en Nevis
Bath (Verenigd Koninkrijk), een stad in het Engelse graafschap Somerset

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Bath (Californië)
Bath (Illinois)
Bath (Indiana)
Bath (Kentucky)
Bath (Maine)
Bath (Michigan)
Bath (New Hampshire)
Bath (New York)
Bath (North Carolina)
Bath (Pennsylvania)
Bath (South Carolina)
Bath (South Dakota)
Bath (West Virginia)

Counties:
 Bath County (Kentucky)
 Bath County (Virginia)

En verder:
Bath (maat), een oud-Joodse inhoudsmaat
Bath (oorlogsschip), een Noors oorlogsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog
Bath (2009), Amerikaanse film uit 2009